Visoke ravnice (SAD)
 Visoke ravnice (Australija)